DDR-Oberliga 1980/1981 byla nejvyšší východoněmeckou fotbalovou soutěží v sezoně 1980/1981. Vítězem se stal a do Poháru mistrů evropských zemí 1981/1982 se kvalifikoval tým Berliner FC Dynamo, v Poháru UEFA 1981/1982 startovaly týmy FC Carl Zeiss Jena, 1. FC Magdeburg a Dynamo Drážďany. Účast v Poháru vítězů pohárů 1981/1982 si zajistil 1. FC Lokomotive Leipzig jako vítěz východoněmeckého fotbalového poháru.

Přehled 
Hrálo 14 týmů dvoukolově systémem podzim-jaro, sestupovaly 2 poslední týmy – BSG Stahl Riesa a nováček Chemie Böhlen. 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Nejlepší střelci

Externí odkazy 
 RSSSF

1980
Fotbal v roce 1980
Fotbal v roce 1981
Sport v Německu v roce 1980
Sport v Německu v roce 1981